Kiala ist der Familienname folgender Personen:
Luisa Kiala (* 1982), angolanische Handballspielerin
Luzizila Kiala (* 1963), angolanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Malanje
Marcelina Kiala (* 1979), angolanische Handballspielerin